Дмитрий Шаховской:
 Шаховской, Дмитрий Алексеевич (1902—1989) — архиепископ Сан-Францисский и Западно-Американский, проповедник, писатель, поэт.
 Шаховской, Дмитрий Иванович (1861—1939) — российский общественный и политический деятель, министр государственного призрения Временного правительства.
  Примечания